Brandon Brown (ur. 1981) – amerykański koszykarz
 Brandon Brown (ur. 1985) – amerykański koszykarz
 Brandon Brown (ur. 1989) – amerykański koszykarz